Karl Heeremans (1937-2010), artiste-peintre belge
 Marc Herremans (né en 1973), triathlète handisport

Voir aussi